Rafael Lucio ist der Name folgender Personen:

* Rafael Lucio Nájera (1819–1886), mexikanischer Mediziner 

Rafael Lucio steht für:
 Rafael Lucio (Veracruz), Ort in Veracruz, Mexiko
 Municipio Rafael Lucio, Verwaltungseinheit in Veracruz, Mexiko